Batería de níquel-hidrógeno, una batería recargable con una fuente de energía basada en níquel e hidrógeno
 Batería de combustible de hidrógeno, una batería electroquímica que utiliza el hidrógeno como fuente de combustible
Wikipedia:Desambiguación